

Musica 
 The Wake – gruppo musicale scozzese
 The Wake – album degli IQ del 1985
 The Wake – album di Scott Kelly del 2008
 The Wake – album dei Voivod del 2018

Pagine correlate 
 Wake